Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind — шестнадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1989 году. Две песни с альбома, которые были записаны дуэтом с Аарон Невилл получили премию Грэмми, сам диск получил номинацию в категории Премия «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой, а песня «Don’t Know Much» номинацию на Премию «Грэмми» за лучшую песню года.

История 
Альбом вышел в октябре 1989 года на лейблах Elektra Records и WEA International. Несколько песен были записаны дуэтом с Аарон Невилл. Два этих дуэта получили премию Грэмми: «Don’t Know Much» и «All My Life», причём в разные годы (одна в 1990, а другая а 1991) в категории Премия «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой. Сам альбом был номинирован в категории Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение, а песня «Don’t Know Much» ещё и номинацию в категории Лучшая песню года. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, имел коммерческий успех, в США было продано 3 млн копий и он получил платиновый статус RIAA. В американском хит-параде Billboard 200 диск занял 7-е место.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
  Линда Ронстадт в энциклопедии Allmusic
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Альбомы Линды Ронстадт